Mistrzostwa Świata w Siatkówce Kobiet 2002 odbyły się w Niemczech w dniach 30 sierpnia - 15 września.
Rozgrywano je w ośmiu miastach: Berlinie, Bremie, Dreźnie, Münster, Schwerin, Riesa, Lipsku i Stuttgarcie.

Była to 14. edycja mistrzostw organizowanych przez FIVB. Uczestniczyły w niej 24 drużyny z całego globu.

Mistrzyniami świata zostały Włoszki, które w finale pokonały reprezentację USA 3:2.

Zespoły

Pierwsza faza grupowa

Grupa A 
Miejsce rozgrywek: Münster

Wyniki

Tabela

Grupa B 
Miejsce rozgrywek: Schwerin

Wyniki

Tabela

Grupa C 
Miejsce rozgrywek: Riesa, Drezno

Wyniki

Tabela

Grupa D 
Miejsce rozgrywek: Lipsk

Wyniki

Tabela

Druga faza grupowa 
Uczestniczyło w niej 12 drużyn podzielonych na trzy grupy po 4 drużyny. Grupę E utworzyły: zwycięzca grupy A, drużyny które zajęły drugie miejsca w grupach B i C oraz trzecia drużyna grupy D. Podobnie grupę F utworzyły: zwycięzca grupy B, drużyny które zajęły drugie miejsca w grupach A i D oraz trzecia drużyna grupy C. Natomiast grupę G utworzyły: zwycięzcy grup C i D oraz trzecie drużyny grup A i B.

Do ćwierćfinałów awansowały zespoły, które zajęły w grupach miejsca pierwsze i drugie oraz dodatkowo miejsce trzecie w grupach E i F. Przegrani z par ćwierćfinałowych rozegrali mecze o miejsca 5 ÷ 8.

Grupa E 
Miejsce rozgrywek: Brema

Wyniki

Tabela

Grupa F 
Miejsce rozgrywek: Stuttgart

Wyniki

Tabela

Grupa G 
Miejsce rozgrywek: Riesa

Wyniki

Tabela

Runda finałowa

Mecze o miejsca 1-8.

Ćwierćfinały

Mecze o miejsca 5-8.

Mecze o miejsca 5-6.

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1-4.

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej
2002 w piłce siatkowej
2002 w Niemczech
Piłka siatkowa w Niemczech